Blero, właściwie Blerim Muharremi (ur. 19 lipca 1978 w Mitrowicy) – kosowski piosenkarz.

Życiorys 
W latach 2004–2011 i 2014 brał udział w festiwalu muzycznym Zhurma Show.

W 2005 roku wziął udział w Kënga Magjike ze swoją piosenką Me mungon.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
W 2009 roku Blerim Muharremi zaręczył się z aktorką Teutą Krasniqi, z którą ma córkę o imieniu Tara (ur. 2010). Rarze wrażenia. W 2013 roku para wzięła ślub, jednak w następnym roku wzięła rozwód.

Aktualnie jest w związku małżeńskim z modelką Afroną Diką.

Przypisy 

Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Mitrowicy
Kosowscy muzycy
Wokaliści popowi
Muzycy rhythmandbluesowi
Kosowscy Albańczycy